Lilltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilltjärnen, Västergötland, sjö i Töreboda kommun,  (0,1 ha)
Lilltjärnen (Gillberga socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Lilltjärnen (Lysviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Lilltjärnen (Ransäters socken, Värmland), sjö i Munkfors kommun, 
Lilltjärnen (Stora Kils socken, Värmland), sjö i Kils kommun,  (4,45 ha)
Lilltjärnen (Västra Ämterviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Lilltjärnen (Övre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun, 
Lilltjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Lilltjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Lilltjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Lilltjärnet (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (2,1 ha)
Lilltjärnen (Östmarks socken, Värmland, 668119-132693), sjö i Torsby kommun,  (2 ha)
Lilltjärnen (Östmarks socken, Värmland, 669215-131805), sjö i Torsby kommun, 
Lilltjärnet (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Lilltjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Lilltjärnen (Venjans socken, Dalarna, öster om Gävunda), sjö i Mora kommun, 
Lilltjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Lilltjärnen (Idre socken, Dalarna, 685922-132466), sjö i Älvdalens kommun,  (1,85 ha)
Lilltjärnen (Idre socken, Dalarna, 687555-135815), sjö i Älvdalens kommun, 
Lilltjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Lilltjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Lilltjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Lilltjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Lilltjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Lilltjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun, 
Lilltjärnen (Färila socken, Hälsingland, 684895-148195), sjö i Ljusdals kommun,  (1,2 ha)
Lilltjärnen (Färila socken, Hälsingland, 685005-148441), sjö i Ljusdals kommun, 
Lilltjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, vid Selingen), sjö i Ljusdals kommun,  (4,22 ha)
Lilltjärnen (Norrala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Lilltjärnen (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (3,7 ha)
Lilltjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Lilltjärnen (Färila socken, Hälsingland, 688141-147469), sjö i Ljusdals kommun, 
Lilltjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Lilltjärnen (Jättendals socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Lilltjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Lilltjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Lilltjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Lilltjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Nedre Lilltjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Övre Lilltjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Lilltjärnen (Hede socken, Härjedalen, 693387-135033), sjö i Härjedalens kommun, 
Lilltjärnen (Hede socken, Härjedalen, 694098-135879), sjö i Härjedalens kommun,  (3,88 ha)
Lilltjärnen (Hede socken, Härjedalen, 694453-135997), sjö i Härjedalens kommun, 
Lilltjärnen (Hede socken, Härjedalen, 694863-136368), sjö i Härjedalens kommun,  (8,13 ha)
Lilltjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Lilltjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Lilltjärnen (Bräcke socken, Jämtland, norr om Bräcke), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (25,9 ha)
Lilltjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (7,2 ha)
Lilltjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 711033-149857), sjö i Strömsunds kommun,  (6 ha)
Lilltjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 712277-148378), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 695346-146490), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 695365-145491), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 695811-146151), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Lilltjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 712937-143825), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 720074-142259), sjö i Strömsunds kommun,  (3,21 ha)
Lilltjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 706193-142447), sjö i Krokoms kommun, 
Lilltjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 706359-144789), sjö i Krokoms kommun, 
Lilltjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Lilltjärnen (Hallens socken, Jämtland, 700936-139836), sjö i Åre kommun, 
Lilltjärnen (Hallens socken, Jämtland, 701708-141249), sjö i Åre kommun, 
Lilltjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 704963-148972), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705085-149050), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706808-147217), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 696495-151435), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 698511-150062), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Kalls socken, Jämtland, 703985-138030), sjö i Åre kommun, 
Lilltjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705362-135468), sjö i Åre kommun, 
Lilltjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705992-135158), sjö i Åre kommun, 
Lilltjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706682-136505), sjö i Åre kommun, 
Lilltjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707828-133434), sjö i Åre kommun,  (7,11 ha)
Lilltjärnen (Kalls socken, Jämtland, 708060-135915), sjö i Åre kommun,  (6,08 ha)
Lilltjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 707784-143631), sjö i Krokoms kommun, 
Lilltjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708084-145216), sjö i Krokoms kommun,  (6,66 ha)
Lilltjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Lilltjärnen (Myssjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Lilltjärnen (Nyhems socken, Jämtland, 697244-149620), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Nyhems socken, Jämtland, 697546-149466), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Nyhems socken, Jämtland, 699015-149484), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 703574-142149), sjö i Krokoms kommun, 
Lilltjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 704400-142770), sjö i Krokoms kommun, 
Lilltjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 705420-140841), sjö i Krokoms kommun, 
Lilltjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 708229-140416), sjö i Krokoms kommun, 
Lilltjärnen (Ovikens socken, Jämtland, 698794-137176), sjö i Bergs kommun,  (5,71 ha)
Lilltjärnen (Ovikens socken, Jämtland, 699341-142318), sjö i Bergs kommun, 
Lilltjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 699846-151335), sjö i Ragunda kommun, 
Lilltjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 700695-152463), sjö i Ragunda kommun, 
Lilltjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 696818-146245), sjö i Bräcke kommun,  (4,06 ha)
Lilltjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 697472-147466), sjö i Bräcke kommun,  (7,74 ha)
Lilltjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 697584-146183), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Lilltjärnen (Rödöns socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Lilltjärnen (Ströms socken, Jämtland, 706580-149922), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Ströms socken, Jämtland, 707080-150223), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Ströms socken, Jämtland, 707581-150033), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Ströms socken, Jämtland, 707705-147700), sjö i Strömsunds kommun,  (5,56 ha)
Lilltjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708697-148388), sjö i Strömsunds kommun,  (17 ha)
Lilltjärnen (Ströms socken, Jämtland, 709508-150423), sjö i Strömsunds kommun,  (12,5 ha)
Lilltjärnen (Ströms socken, Jämtland, 710020-148368), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Ströms socken, Jämtland, 710205-147000), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Ströms socken, Jämtland, 710564-147741), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Ströms socken, Jämtland, 713642-146001), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Stuguns socken, Jämtland, 699815-150399), sjö i Ragunda kommun, 
Lilltjärnen (Stuguns socken, Jämtland, 699971-149312), sjö i Ragunda kommun, 
Lilltjärnen (Stuguns socken, Jämtland, 701228-148161), sjö i Ragunda kommun,  (4,58 ha)
Lilltjärnen (Stuguns socken, Jämtland, 701799-147803), sjö i Ragunda kommun, 
Lilltjärnen (Stuguns socken, Jämtland, 701831-147565), sjö i Ragunda kommun, 
Lilltjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 698350-146505), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 698944-146770), sjö i Bräcke kommun,  (3,42 ha)
Lilltjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699455-147948), sjö i Bräcke kommun, 
Lilltjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Lilltjärnen (Åsarne socken, Jämtland, 695756-140458), sjö i Bergs kommun, 
Lilltjärnen (Åsarne socken, Jämtland, 696273-139680), sjö i Bergs kommun, 
Nedre-Lilltjärnen, sjö i Åre kommun,  (7,56 ha)
Norr-Lilltjärnen, sjö i Ragunda kommun, 
Södra Lilltjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Sör-Lilltjärnen, sjö i Ragunda kommun,  (4,96 ha)
Lilltjärnen (Attmars socken, Medelpad, 690057-154691), sjö i Sundsvalls kommun, 
Lilltjärnen (Attmars socken, Medelpad, 690728-157156), sjö i Sundsvalls kommun,  (1 ha)
Lilltjärnen (Attmars socken, Medelpad, 690742-155194), sjö i Sundsvalls kommun, 
Lilltjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691834-148257), sjö i Ånge kommun, 
Lilltjärnen (Haverö socken, Medelpad, 692963-146865), sjö i Ånge kommun,  (5,04 ha)
Lilltjärnen (Torps socken, Medelpad, 692350-151532), sjö i Ånge kommun, 
Lilltjärnen (Torps socken, Medelpad, 693415-151336), sjö i Ånge kommun, 
Lilltjärnen (Torps socken, Medelpad, 693487-152022), sjö i Ånge kommun, 
Lilltjärnen (Torps socken, Medelpad, 694392-151392), sjö i Ånge kommun,  (1 ha)
Lilltjärnen (Torps socken, Medelpad, 695014-152938), sjö i Ånge kommun,  (5,79 ha)
Lilltjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704981-157276), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lilltjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705673-157656), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lilltjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707482-157795), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lilltjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lilltjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Eds socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Lilltjärnen (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Lilltjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 706469-151683), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707359-150800), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707877-150631), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lilltjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 703703-152897), sjö i Sollefteå kommun, 
Lilltjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704326-152711), sjö i Sollefteå kommun, 
Lilltjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704759-151784), sjö i Sollefteå kommun, 
Lilltjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 706340-151355), sjö i Sollefteå kommun, 
Lilltjärnen (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (5,17 ha)
Lilltjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lilltjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland, 699761-163448), sjö i Kramfors kommun, 
Lilltjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland, 700984-161181), sjö i Kramfors kommun, 
Lilltjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Lilltjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Lilltjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 714489-172606), sjö i Skellefteå kommun, 
Lilltjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 714817-171688), sjö i Skellefteå kommun, 
Lilltjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716622-169244), sjö i Skellefteå kommun, 
Lilltjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714668-170163), sjö i Vindelns kommun, 
Lilltjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714836-167564), sjö i Vindelns kommun, 
Lilltjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714889-167386), sjö i Vindelns kommun,  (2,21 ha)
Lilltjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715460-169093), sjö i Vindelns kommun,  (7,14 ha)
Lilltjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716905-166590), sjö i Vindelns kommun, 
Lilltjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717059-167180), sjö i Vindelns kommun, 
Lilltjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lilltjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 719175-166959), sjö i Norsjö kommun, 
Lilltjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721376-165075), sjö i Norsjö kommun, 
Lilltjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722079-167496), sjö i Norsjö kommun, 
Lilltjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 719578-175936), sjö i Skellefteå kommun, 
Lilltjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 719961-171724), sjö i Skellefteå kommun, 
Lilltjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 720137-172691), sjö i Skellefteå kommun, 
Lilltjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Lilltjärnen (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun, 
Lilltjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 737461-173193), sjö i Bodens kommun, 
Lilltjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 733565-182794), sjö i Kalix kommun, 
Lilltjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 735034-183430), sjö i Kalix kommun, 
Lilltjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun, 
Lilltjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 728307-175901), sjö i Piteå kommun, 
Lilltjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 728862-175320), sjö i Piteå kommun,  (4,02 ha)
Lilltjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Lilltjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Lilltjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 729198-174842), sjö i Älvsbyns kommun, 
Lilltjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730968-170586), sjö i Älvsbyns kommun, 
Lilltjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 731596-170102), sjö i Älvsbyns kommun, 
Lilltjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun, 
Nord-Lilltjärnen, sjö i Överkalix kommun, 
Lilltjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 727678-160586), sjö i Sorsele kommun, 
Lilltjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 727683-160523), sjö i Sorsele kommun,  (4,1 ha)
Lilltjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 729896-157765), sjö i Arjeplogs kommun, 
Lilltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727958-170070), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Lilltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728407-165625), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Lilltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730044-166788), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Lilltjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718250-162110), sjö i Lycksele kommun,  (7,5 ha)
Lilltjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719679-162854), sjö i Lycksele kommun, 
Lilltjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719965-165614), sjö i Lycksele kommun, 
Lilltjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720961-161339), sjö i Lycksele kommun, 
Lilltjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Lilltjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 715127-157137), sjö i Vilhelmina kommun, 
Lilltjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 716971-155216), sjö i Vilhelmina kommun, 
Lilltjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 717339-158331), sjö i Vilhelmina kommun, 
Nedre Lilltjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun, 
Övre Lilltjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,

Se även
Lilletjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn